Existe más de un evento denominado Pilsen Rock:

Pilsen Rock, un evento de rock multitudinario que tuvo lugar en Uruguay.
Pilsen Rock, un evento de rock que tiene lugar en Paraguay.